SNB est un sigle qui peut désigner :
Syndicat national de la Banque et du crédit
Syndicat national des basketteurs, un syndicat de basketteurs français.
 Stratégie nationale pour la biodiversité, la stratégie française pour la biodiversité, déclinée en stratégies régionales (portant souvent le nom de SRB) et révisée en 2011.
 Sport nautique bisontin, un club nautique de canoë-kayak et d'aviron crée en 1865 à Besançon (Doubs).
 Salaire national de base, autre nom de la grille salariale dans certaines branches professionnelles en France, dont celle des Industries électriques et gazières.
 Service national de la Sécurité (Ouzbékistan), depuis son acronyme  Sloudjba Natchionalnoï Bezopasnosti.

SNB est un code, qui signifie :
 Sterling Airlines, selon le code OACI des compagnies aériennes.